

Cinema 
Risk – film del 2000 diretto da Alan White
Risk – film del 2016 diretto da Laura Poitras

Videogiochi 
R.I.S.K. – videogioco del 1987 (Commodore 64)
Risk – videogioco del 1988-1989 (Amiga, Apple II, Atari ST, C64, DOS, Mac, Win 3.1)
Risk: The Game of Global Domination – videogioco del 1996 (PS, Windows)
Risk: Global Domination – videogioco del 2003 (PS2)
Risk: The Official Game – videogioco del 2010 (Android, Mac, Windows)
Risk: Factions – videogioco del 2010 (PS3, Windows, Xbox 360)

Altro 
Risk – gioco da tavolo, versione originale di Risiko!
Risk – album dei Megadeth
Risk – personaggio dei fumetti DC Comics e membro dei Titans East
Victoria Risk (1915-1992) – attrice statunitense